Форос 2008 — международный турнир по шахматам проходящий 7 июня по 20 июня 2008 года.

 Категория: 19-я (средний рейтинг 2711,7). 
 Главный судья: международный арбитр О. Г. Товчига (Украина)

Регламент турнира 
 Контроль времени: 90 минут на первые 40 ходов и 30 минут до конца партии каждому участнику с добавлением 30 секунд за каждый ход, начиная с первого.
 Определение победителя: по количеству набранных очков. 
 При равенстве у двух или более участников места определяются (в порядке приоритетов):
 по результатам личной встречи;
 по системе Зоннеборна-Бергера;
 по количеству побед.

Участники 

¹) Рейтинги даны на апрель 2008.

Движение по турам

Таблица турнира

Ссылки 
 АЭРОСВИТ-2008 (официальная страница)
 АЭРОСВИТ-2008 на ChessPro

Форос (шахматный турнир)
Июнь 2008 года
2008 год в шахматах
2008 год на Украине